Gulamentus är ett släkte av skalbaggar. Gulamentus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Gulamentus